Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 10-es, továbbá 10A, 10B, 10É, illetve M10-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 10-es villamos (Budapest)megszűnt
 10A villamos (Budapest)megszűnt
 10B villamos (Budapest)megszűnt
 10É villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 10-es villamos (Bécs)

Csehország

 10-es villamos (Prága)

Lengyelország 

 10-es villamos (Szczecin)
 10-es villamos (Szczecin, 1967–1992)megszűnt

Németország 

 M10 (Berlin)